Mondiali 1997 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1997:

Arrampicata 
Campionato del mondo di arrampicata 1997 – 4ª edizione

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1997 – 6ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1997 – 48ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1997 – 10ª edizione

Beach volley 
Campionati mondiali di beach volley 1997 – 1ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1997 – 35ª edizione

BMX 
Campionati mondiali di BMX 1997 – 2ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1997 – 47ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1997 – 28ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1997 – 25ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1997 – 27ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1997 – 94ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1997 – 70ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1997 – 42ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1997 – 48ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket femminile 1997 – 6ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1997 – 39ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1997 – 19ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1997 – 6ª edizione

Duathlon long listance 
Campionati del mondo di duathlon long listance del 1997 – 1ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1997 – 18ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1997 – 7ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 1997 – 3ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1997 – 33ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1997 – 21ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 1997 – 3ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1997 – 61ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 1997 – 4ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1997 – 33ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1997 – 21ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1997 – 20ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1997 – 10ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1997 – 47ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1997 – 49ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1997 – 41ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1997 – 34ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1997 – 17ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1997 – 8ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1997 – 15ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1997 – 13ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1997 – 42ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1997 – 87ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1997 – 89ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1997 – 36ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1997 – 39ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1997 – 9ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1997 – 25ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1997 – 45ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1997 – 34ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1997 – 41ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1997 – 22ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1997 – 10ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1997 – 32ª edizione

Snowboard 
Campionati mondiali di snowboard 1997 – 2ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1997 – 68ª edizione maschile e 11ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1997 – 10ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1997 – 6ª edizione

Supersport 
Supersport World Series 1997 – 1ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1997 – 13ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1997 – 44ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1997 – 27ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1997 – 39ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1997 – 23ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1997 – 9ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 1997 – 4ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1997 – 17ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1997 – 14ª edizione

Winter triathlon 
Campionati del mondo di winter triathlon del 1997 – 1ª edizione